В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Марсі Гарпер 6-0, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Венді Тернбулл (переможниця)
 Грір Стівенс (1-ше коло)
 Шерон Волш (півфінал)
 Гайді Айстерленер (1-ше коло)

 Сьюзен Лео (півфінал)
 Джулі Гаррінгтон (чвертьфінал)
 Неріда Грегорі (чвертьфінал)
 Марсі Гарпер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)
Тур WTA 1980